Ц20 (Ц-20, «цешка») — советский ампервольтомметр (мультиметр), один из самых недорогих и популярных в стране приборов этого класса, предназначенный в основном для радиолюбителей. Выпускался с 1958 г. по крайней мере до конца 1980-х гг. без существенных изменений.

Ц20 производили омский завод «Электроточприбор» и житомирский завод «Электроизмеритель». Розничная цена после реформы 1961 года — 19 рублей. Продавался и более дорогой вариант, в комплекте с паяльником.

Технические характеристики 
Прибор Ц20 предназначен для измерения:
 сопротивлений до 500 кОм;
 напряжения постоянного тока до 600 В;
 напряжения переменного тока (50 Гц) до 600 В;
 силы постоянного тока до 750 мА.

Основная погрешность прибора не превосходит ±4 % при измерении тока и напряжения и ±2,5 % при измерении сопротивления. Входное сопротивление на постоянном токе 10 кОм/В, на переменном токе 2 кОм/В. Падение напряжения при измерении тока 0,6 В на всех диапазонах. Время установления показаний не более 4 секунд.

В качестве индикатора используется стрелочный микроамперметр с током полного отклонения стрелки 85 мкА. 

Питание омметра для замера сопротивления до 5 кОм — два элемента ФБС-0,25 (332) по 1,5 В, включенные параллельно. На пределах 50 и 500 кОм дополнительно подключается источник напряжением 4,5 В — одна батарея КБС (3336) или три элемента батареи БАС-80. 

Для измерения напряжения и тока источники питания не требуются.

Размеры прибора 105×195×72 мм, масса 1,3  кг — ранние выпуски 118×208×75 мм, 1,6 кг.

Выпускался в пылезащищённом исполнении, рабочая температура от +10 до +35 °C, влажность до 80 % (при 30° C).

Прибор выпускался первоначально в корпусе из черного карболита, позже из полистирола разных цветов. В 70-е годы дизайн корпуса изменили на более простой, с прямыми углами, и ввели микроамперметр со шкалой большего размера..

Пределы измерения 
 постоянного тока A — 0,3; 3; 30; 300; 750 мА — замерять батарейки крайне не рекомендуется, выше 0.75 А может сгореть;
 постоянного напряжения +V — 0,6; 1,5; 6; 30; 120; 600 В — в ранних вариантах отсутствовал предел 0,6 В;
 переменного напряжения ~V 50 Гц — 0,6~3; 1,5~7,5; 6~30; 30~150; 120~600 В — в ранних вариантах отсутствовал предел 0,6~3 В;
 сопротивления R на постоянном токе, требуется батарея — 0,005~0,5; 0,05~5; 0,5~50; 5~500 кОм.

На передней панели прибора в верхней части, находится стрелочный индикатор с тремя шкалами - верхняя сопротивление R, средняя переменное напряжение ~V, нижняя VA постоянное напряжение +V и постоянный ток A, Под шкалой тонкая настройка установки стрелки на ноль.  

Ниже индикатора размещены - слева, переменный резистор для установки нуля при измерении сопротивления R с батареей, настройка делается замкнутыми щупами и отклонением на всю шкалу вправо, точно на 0 Ом - справа, трёхпозиционный переключатель для выбора типа измерения - постоянного напряжения +V DCV или тока A, сопротивления R, и переменного напряжения ~V ACV.

Ещё ниже расположены три вертикальных ряда гнезд, для выбора пределов измерения путём переключения плюсового щупа (+) - слева для измерения постоянного и переменного напряжения +V ~V, по центру для измерения сопротивления R с батареей, справа для измерения постоянного тока A. Под средним рядом находится одиночное гнездо для общего щупа GND, помеченное знаком (−).

Очередность шкал индикатора, шагов правого переключателя, и рядов гнезд щупа - не совпадают по порядку, что провоцирует ошибки замеров :

 индикатор — верхняя сопротивление R  —  средняя переменное напряжение ~V — нижняя общая постоянное напряжение +V и ток A
 переключатель — общий постоянное напряжение +V DCV и ток A — сопротивление R — переменное напряжение ~V ACV
 гнезда — общее +V DCV и ~V ACV — сопротивление R — ток A.

Ц20-05 
В конце 1980-х — начале 1990-х годов в Омске производился ампервольтомметр Ц20-05, тоже относительно недорогой и предназначенный в первую очередь для радиолюбителей. Несмотря на сходство названий, это был совершенно другой прибор, построенный на операционном усилителе. 

За счет этого Ц20-05 имел заметно лучшие характеристики, чем Ц20 (входное сопротивление вольтметра 20 кОм/В по переменному и постоянному току, возможность измерения напряжений до 1000 В, токов до 1 А и сопротивлений до 1 МОм, линейная шкала вольтметра переменного тока и диапазон рабочих частот до 20 кГц). Однако требовал источника питания для работы во всех режимах, включая напряжения V и тока A.

См. также 
 ТТ-1

Примечания

Литература 
 Ампервольтомметр Ц20. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 3ПБ.349.028ТО
 Соболевский А. Г. Тестеры и авометры. — М-Л.: Государственное энергетическое издательство, 1963. — Серия «Массовая радиобиблиотека».
 Комбинированный прибор Ц-20. В кн.: Наухатько А. Г. Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам. — Киев: Тэхника, 1990. — 208 с. — ISBN 5-335-00573-4. — С. 38—40 [приведена принципиальная схема и номиналы элементов].

Ссылки 
 Комбинированный измерительный прибор «Ц-20»

Электроизмерительные приборы
Измерительные приборы
Радиолюбительство
Появились в 1958 году в СССР
Ампервольтомметры СССР